Angar est un nom propre qui peut faire référence à :

Personnalités 

 Amant Angar (1789-1850), un maitre de forges et homme politique français ;
 Angar, un personnage de fiction, super-vilain dans l'univers Marvel de Marvel Comics ;

Toponymie 

 Khor Angar, une ville portuaire de la république de Djibouti ;
  ou Angar-e Chaleh, un village dans le , dans le  de la Préfecture de Jiroft, Province de Kerman en Iran.